Roggo ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse Roggo (1898–1980), Schweizer Politiker (konservativ)
 Michel Roggo (* 1951), Schweizer Fotograf